Jazz Gallery steht für: 

 Jazz Gallery (1959), ehemaliger Jazzclub in New York
 Jazz Gallery (1995), Jazzclub in New York